Талех Яшар оглы Гамидов (род. 8 сентября 1991; Азербайджан, Зардобский район, село Аллахгулубагы) — боец смешанных единоборств, тренер. Победитель кубка России по панкратиону и ММА. Президент «Федерации по Панкратиону» Нижегородской области" (с 2013 года). Президент «Федерации по Грэпплингу» Нижегородской области (с 2016 года). Участник международных соревнований.

Биография 
Талех родился 8 сентября 1991 г.р. в Азербайджане в Зардобском районе села Аллахгулубагы

В 1997 году вместе с семьей переехали жить в Россию, а именно в Костромскую область г.о. Шарья, там он окончил 9 классов в школе № 6.

Затем поступил в МЮИ (международный юридический институт при колледже) и параллельно окончил 10 и 11-й класс. Затем поступил в НПА и окончил учёбу в 2014 году.

Спортивная карьера 
Спортивная карьера Талеха началась более 20-ти лет назад, а свой первый профессиональный бой он провёл в 2013-м году.

Тренерской деятельностью начал заниматься в том же 2013 году. Воспитал чемпионов России, Европы и мира. Его ученики так же выступают в профессиональных боях в таких лигах как: «ACA yang Eagls», «MMA Series», и в лигах Казахстана, Киргизии и других стран.

Является основателем бойцовского клуба «Сталь».

Статистика боёв

Достижения 
 Кандидат в мастера спорта по Боксу
 Кандидат в мастера спорта по Рукопашному бою
 Победителель кубка России по Панкратиону
 Победитель кубка России по ММА.
 Чемпион различных Соревнований по ММА, Панкратиону, Грэпплингу
 Президент Федерации по Панкратиону Нижегородской области (2013)
 Президент Федерации по Грэпплингу Нижегородской области (2016)

Примечания 

Бойцы смешанных единоборств России
Родившиеся в Азербайджане
Тренеры России по борьбе